De Britse ploeg komt alleen uit op Olympische Zomerspelen. Op andere toernooien komen Engeland, Schotland en Wales uit onder de eigen vlag.

Brits rugby sevensteam (mannen) Rugby Seven mannenploeg in de zevenmansvariant
Brits rugby sevensteam (vrouwen) Rugby Seven vrouwenploeg in de zevenmansvariant

British and Irish Lions een gelegenheidsteam van de beste spelers van de Britse eilanden.